Јао може значити:

 Јао () град у Јапану у префектури Осака
 Јао, народ који настањује Мозамбик, Малави и Танзанију